Умаг-Комунела је бивше насељено место у саставу града Умага, у Истри, Истарска жупанија, Република Хрватска.

Историја 

До нове територијалне организације налазило се у саставу бивше велике општине Бује. Насеље је на попису 2001. године укинуто. Од дела је формирано ново насеље Монтерол, а други део припојен је насељу Умаг.

Становништво 

На попису становништва 1991. године, насељено место Умаг-Комунела је имало 2.880 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Умаг
Бивша насељена места у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској